Рыхлов:
 Рыхлов, Александр Дмитриевич (1912—1992) — Герой Советского Союза.
 Рыхлов, Юрий Михайлович (род. 1958) — советский и российский хоккеист. Тренер.

 Рыхлова, Лидия Васильевна (род. 1937) — советский и российский астроном.